Сизоворонки, или Ракши () — род птиц семейства Сизоворонковых, или Настоящих ракш ( Coraciidae).

На территории России обитает обыкновенная сизоворонка — перелётная птица, зимующая в Африке.

Виды 
Международный союз орнитологов выделяет 9 видов:
 Coracias affinis
 Coracias abyssinicus — абиссинская сизоворонка
 Coracias benghalensis — бенгальская сизоворонка
 Coracias caudatus (Coracias caudata) — сиреневогрудая сизоворонка
 Coracias cyanogaster — синебрюхая сизоворонка
 Coracias garrulus — обыкновенная сизоворонка, или ракша
 Coracias naevius — рыжешапочная сизоворонка
 Coracias spatulatus — ракетохвостая сизоворонка
 Coracias temminckii — сулавесская сизоворонка

Изображения

Примечания 

Сизоворонковые
Птицы Африки
Птицы Евразии
Роды птиц